Der Nigeria FA Cup ist ein nationaler nigerianischer Fußballwettbewerb. Der Wettbewerb wird von der Nigeria Football Federation ausgetragen.

Sieger nach Jahr

Weblinks 
 Nigeria Football Federation
 Statistik auf rsssf.com

 
Erstveranstaltung 1942